The ConstruKction of Light — музичний альбом гурту King Crimson. Виданий 23 травня 2000 року лейблом Virgin Records. Загальна тривалість композицій становить 58:18. Альбом відносять до напрямку прогресивний рок.

Список пісень 
 «ProzaKc Blues» — 5:28
 «The ConstruKction of Light» (part 1) — 5:49
 «The ConstruKction of Light» (part 2) — 2:50
 «Into the Frying Pan» — 6:54
 «FraKctured» — 9:06
 «The World's My Oyster Soup Kitchen Floor Wax Museum» — 6:24
 « (Part IV)» (part 1) — 3:41
 « (Part IV)» (part 2) — 2:50
 « (Part IV)» (part 3) — 2:36
 «Coda: I Have a Dream» — 4:51
 «Heaven and Earth» — 7:46 (виконує ProjeKct X)

Посилання 
 Allmusic: огляд 

Альбоми King Crimson
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2000
Травень 2000
Події 23 травня